

Religione 
 Protettore – altro nome del santo patrono
 Cardinale protettore – cardinale che viene designato dal papa in qualità di consigliere e assistente di una società religiosa

Scienza e tecnica 
 Protettore gastrico – tipo di farmaco
 Colloide protettore – tipo di colloide
 Ponte protettore – tipo di struttura
 Dispositivo protettore – oggetto che protegge un apparecchio o circuito da sovracorrenti o da sovratensioni

Altro  
 Lord protettore – titolo inglese
 Protettore – colui che sfrutta le prostitute
 Menandro Protettore – storico bizantino

Altri progetti